Две субмарины ВМС США носили название USS Finback ( — кит-полосатик):

 USS Finback (SS-230) — подводная лодка типа «Гато», включена в состав флота в 1942 году, пущена на слом в 1958 году;
 USS Finback (SSN-670) — подводная лодка типа «Стёджен», включена в состав флота в 1970 году, пущена на слом в 1997 году.